No Hard Feelings (pel·lícula de 2020)
 No Hard Feelings (pel·lícula de 2023)
 No Hard Feelings (àlbum)
 No Hard Feelings (cançó d'Old Dominion)